Шледде () — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия. Площадь бассейна реки составляет 48,143 км². Длина реки — 16,6 км.

Река начинается у деревни , протекает по окраине города Зост и впадает в Азе у деревни . Река известна паводковым характером течения, при отсутствии дождей она пересыхает.

Примечания 

Бассейн Липпе
Реки Северного Рейна-Вестфалии